Numele de Cuauhtémoc (sau Cuauhtémoc Moctezuma II) se referă la utimul rege aztec (1520 - 1521), cunoscut ca Hueyi Tlatoani.

Locuri, localități 

 Orașul Cuauhtémoc, statul Chihuahua, oraș din statul cel mai mare al Mexicului;
 Municipalitatea Cuauhtémoc, este o municipalitate omonimă, ce are orașul omonim, Cuauhtémoc, ca sediu de municipalitate;
 Cartierul/Sectorul Cuauhtémoc, D.F., unul din cele 16 sectoare ale Districtului Federal al Mexicului;
 Cuauhtémoc, statul Colima, Mexic
 Ciudad Cuauhtémoc, statul Chihuahua, Mexic
 Ciudad Cuauhtémoc, statul Chiapas, Mexic
 Ciudad Cuauhtémoc, statul Veracruz, Mexic

Persoane 

 Cuauhtémoc Blanco Bravo, politician mexican și fost fotbalist profesionist;
 Cuauhtémoc Cárdenas, politician mexican, (n. 1934, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano), fost șef al guvernului Districtului Federal al Mexicului și fondator al Partidul Revoluției Democratice (cunoscut sub acronimul PRD);
 Jose Cuauthemoc "Bill" Melendez (1916-2008), animator mexican-american.

Vezi și 

 Municipalitatea Cuauhtémoc

Dezambiguizare
Nume proprii